Dobczyn peut désigner en Pologne :

 Dobczyn, village de la voïvodie de Mazovie
 Dobczyn, village de la voïvodie de Grande-Pologne